L'Open de Malaisie masculin 2012 (ou Malaysian Open 2012) est l'édition masculine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi du PSA World Series. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 12 au . Tarek Momen gagne son premier Open de Malaisie, en battant Mohamed El Shorbagy en finale.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie
 Open de Malaisie féminin de squash 2012
 Saison 2012 de la PSA

Masculin 2012
Squash en 2012
Sport en Malaisie en 2012
Sport en septembre 2012